Dryolimnas chekei — вымерший вид птиц из семейства пастушковых. Был эндемиком Маврикия (Маскаренские острова). Описан в 2019 году британским орнитологом Джулианом П. Хьюмом. Видовое название присвоено в честь британского эколога Энтони С. Чеке.

Ранее упоминался как не описанный вымерший таксон. Считался изолированной популяцией Dryolimnas cuvieri cuvieri (эти птицы изредка залетают на Маврикий). Возможно, Dryolimnas chekei — это «малые пастушки», упомянутые голландскими исследователями. В этом случае «большие пастушки» это Aphanapteryx bonasia.

Примечания 

†
Вымершие журавлеобразные‎
†
†
Фоссилии, описанные в 2019 году
Чеке, Энтони